Залман () — єврейське ім'я та прізвище. Відомі носії:
 Аріель Шламо-Залман — ізраїльський письменник та енциклопедист
 Еліяху бен Шломо Залман, Гаон із Вільна — рабин, громадський діяч, математик
 Шнеур Залман із Ляд — кабаліст

Єврейські прізвища